Der Women’s Cricket World Cup 1997 war der sechste Cricket World Cup der Frauen, der im One-Day-Format über 50 Over ausgetragen wurde. Er wurde vom 9. – 29. Dezember 1997 in Indien ausgetragen. Durchsetzen konnte sich die Mannschaft aus Australien, die im Finale Neuseeland mit 5 Wickets besiegte.

Teilnehmer 
Es nahmen elf Nationalmannschaften teil:

Austragungsorte 
Das Turnier wurde in mehreren Stadien über Indien verteilt ausgetragen. Das Finale fand im Eden Gardens in Kalkutta statt.

Format 
Die elf Teams wurden in zwei Gruppen aufgeteilt. In diesen spielten sie jeweils einmal gegen jedes andere in einem Round-Robin-Format. Die jeweils beiden Gruppenersten qualifizierten sich für das Halbfinale, deren Sieger das Finale ausgetragen haben.

Ergebnisse

Vorrunde

Gruppe A 
 Tabelle

 Spiele

Gruppe B 
 Tabelle

 Spiele

Spiel um Platz 9

Viertelfinale

Halbfinale

Finale

Statistiken 
Die folgenden Cricketstatistiken wurden bei diesem Turnier erzielt.

Weblinks 
 Wettbewerb auf Cricinfo

Einzelnachweise 

1997
Cricket-Wettbewerb in Indien
Cricket 1997